Black Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Black Creek (North Carolina)
Black Creek (Wisconsin)